Matteo M. M. Santangelo ist ein italienischer Astronom und Asteroidenentdecker.

Er entdeckte zwischen 1999 und 2000 insgesamt 21 Asteroiden, je einen davon zusammen mit G. Cavalletti und Sauro Donati.

Darüber hinaus entdeckte er die Supernovae SN 2000bi und SN 2000dl.

Quelle 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (engl.) Voransicht bei Google Book Search

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Italiener
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann